Carpophilus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1830. Carpophilus ingår i familjen glansbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Glansbaggar
Carpophilus